Proporzionalità – in matematica, una relazione lineare che intercorre tra due quantità o tra due variabili
 Proporzionalità – nel diritto e nella politica, un criterio generale di governo in alcune teorie politiche e un principio a fondamento della costituzione di entità politiche come l'Unione europea
 Proporzionalità – nella teoria della guerra giusta, una delle condizioni
 Proporzione – in architettura, gli equilibrati rapporti tra gli elementi di un edificio, le relazioni tra loro e con la totalità in ragione di una ben definita geometria
 Proporzionalità tributaria – in scienze delle finanze, principio secondo il quale l'aliquota di un'imposta resta costante
 Rappresentanza proporzionale – in politica, un criterio per i sistemi elettorali democratici
 Fonte tipografica proporzionale – in tipografia, una fonte i cui diversi glifi sono visualizzati utilizzando larghezze diverse

Altri progetti